SGA steht für:
 St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten-Bahn
 Schulgemeinschaftsausschuss, ein Gremium an österreichischen Schulen
 Schweizerische Gesellschaft für Akustik
 Séminaire de géométrie algébrique du Bois Marie von Alexander Grothendieck
 Small for Gestational Age, die internationale Fachabkürzung für untergewichtige oder zu kleine Neugeborene
 Sozialistisch-Grüne Alternative Zug, eine Schweizer Partei, siehe Alternative – die Grünen Zug
 Spezielle Grundausbildung bei der Bundeswehr
 Stargate Atlantis, US-amerikanisch-kanadische Fernsehserie
 System Global Area, Speicherbereichsbezeichnung einer Oracle-Datenbank
 Shai Gilgeous-Alexander, kanadischer Basketballspieler

S.G.A. steht für:
 Scheid, Georg Adam, Signet des Schmuckherstellers Georg Adam Scheid

sga steht für:
 Altirische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung